Vendel puede referirse a:

 Vendel (Ille y Vilaine), población francesa;
 Vendel (Suecia), población sueca; o
 la era de Vendel, etapa de la edad de hierro germánica.